«Сорванец» — название нескольких фильмов:
 Сорванец (фильм, 1959) — кинокомедия 1959 года венгерских режиссёров Михая Семеша и Миклоша Маркоша.
 Сорванец (фильм, 2011) — драма 2011 года французского режиссёра Селин Сьямма.